Jan Wasylkiewicz (ur. 1883) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, starosta grodzki północno-warszawski (do 18 września 1938)
 Jan Wasylkiewicz (ur. 1899) – starszy sierżant, żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy